Linguagem assembly — notação legível por humanos para o código de máquina
 Assembly (telenovela) — drama coreano

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de televisão